Лаотоя (, Laothoe) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Лаотоя, една от съпругите на цар Приам от Троя. 

 Лаотоя, една от дъщерите на Теспий и Мегамеда. Тя ражда на Херакъл син, Антиф. 

 Лаотоя, майка на Тестор от Идмон, син на Аполон. 

 Лаотоя, съпруга на троянеца Клитий. 

 Лаотоя, дъщеря на Менетус, вероятно майка на аргонавт Еритус (Евритус) и Ехион от Хермес. 

 Лаотоя, съпруга на Портаон, цар на Калидон, майка на Стеропа, Стратоника и Евритемиста. 

Други:
 Laothoe, вид пеперуди от род Sphingidae.

Източници 

Жени от древногръцката митология